

События 
 Год основания города Багдад, современной столицы Ирака.
 Мансур переносит столицу в основанный город Багдад.
 Ликвидация автономии Гиляна.
 Ок. 762 — Основание храма Исияма. (Япония)
 Восстание Алидов в Медине и Ираке.
 Нашествие хазаров на Закавказье. Разбито войско арабов и уведено много пленных.

Родились 
 Абу Нувас аль-Хасан ибн Хани аль-Хаками — арабский поэт.
 Умар ат-Табари, арабский астроном и астролог.

Скончались 
 Винех, хан Болгарии.
 Гизульф (герцог Сполето), герцог Сполето.
 Ли Бо, китайский поэт времён династии Тан.
 Су-цзун (династия Тан), сын императора Сюань-цзуна.
 Сюань-цзун (династия Тан, 712—756), китайский император династии Тан.
 Этельберт II (король Кента), сын Витреда.

См. также

Примечания